Фанчэн (Хэнань) (方城) — уезд городского округа Наньян провинции Хэнань (КНР)
 Фанчэн (Гуанси) (防城) — район городского подчинения городского округа Фанчэнган Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)